David avec la tête de Goliath est le titre de plusieurs peintures :
 David avec la tête de Goliath de Caravage, conservé à Vienne (1600-1601).
 David avec la tête de Goliath de Caravage, conservé à Rome (entre 1606 et 1610).
 David avec la tête de Goliath de Massimo Stanzione (v. 1630).